O’Riley ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Cornelius O’Riley (1868–1956), südafrikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Apostolischer Vikar vom westlichen Kap der Guten Hoffnung
 Matt O’Riley (* 2000), englisch-dänischer Fußballspieler